Harrisburg – stolica i miasto w Pensylwanii

Inne miejscowości w USA:
 Harrisburg – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Harrisburg – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Harrisburg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Harrisburg – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Harrisburg – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Banner
 Harrisburg – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cabarrus
 Harrisburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Harrisburg – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Harrisburg – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Harrisburg (ang. Harrisburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Harrisburg (ang. Harrisburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Harrisburg (ang. Harrisburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis